Абелардо Монтальво Абелардо Монтальво Альвеар (1876—1950) — еквадорський політичний діяч, тимчасовий президент країни з жовтня 1933 до серпня 1934 року.
 Франсіско Хосе Монтальво-і-Амбулоді (1754—1822) — віцекороль Нової Гранади
 Хуан Монтальво (*13 квітня 1832, Амбато, Еквадор — †17 січня 1889, Париж) — еквадорський письменник і політичний оглядач з ліберальними поглядами.